Блендова-Тичинська (пол. Błędowa Tyczyńska) — село в Польщі, в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства.
 Тичинська Ніна Георгіївна (14.01.1942, с. Олександро-Григорівка, тепер у складі Донецька та Макіївки — 05.12.1989, Львів) — солістка (сопрано) Львівської опери 1967—1989 років, заслужена артистка України (1972).